Lark (engl. für Lerche, womit früher auch die Lärche bezeichnet wurde) bezeichnet

 Lark (Fluss), Fluss in England

Personen:
 Bob Lark, US-amerikanischer Jazztrompeter und Hochschullehrer
 Karl Lark-Horovitz (1892–1958), US-amerikanischer Physiker österreichischer Herkunft 
 Maria Lark (* 1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Lark, US-amerikanischer Comiczeichner

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lark (North Dakota)
 Lark (Texas), im Carson County
 Lark (Wisconsin), im Brown County

Sonstiges:
 Studebaker Lark, ein Modell des Automobilherstellers Studebaker
 Lark (Zug)

Siehe auch:
 LARC